Takala ist der Familienname folgender Personen:

 Aino Takala (geb. 1928), finnische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Juho Takala (1902–1982), finnischer Lehrer und Politiker, Parlamentsmitglied
 Tuuli Takala (* 1987), finnische Sopranistin
 Vertti Takala (* 1995), finnischer Motorradrennfahrer